Schweina bezeichnet:

 Schweina, Ortsteil der Stadt Bad Liebenstein im Wartburgkreis in Thüringen
 Schweina (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen in Bayern
 Schweina (Werra), Nebenfluss der Werra in Thüringen